Cesara – forma femminile del nome proprio di persona Cesare
Cesara – regina sasanide del VI secolo
Cesara – comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)